San Pedro Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pedro Guadalupe, Delstaten Mexiko, ort, Zumpahuacán, 
 San Pedro Guadalupe, Guerrero, ort, Ixcateopan de Cuauhtémoc, 

Robotskapade Mexikoförgreningar